Apunte y apuntar puede referirse a: 
Apunte, en dibujo y pintura.
Apunte del natural.
Apunte al óleo.

La tarea del apuntador en el teatro, que recuerda su texto a los actores.
Nota escrita.
 Dictado, nota tomada literalmente que reproduce el discurso completo un orador que habla lentamente, con pausas e incluso repitiendo para facilitar la tarea.
 Apunte taquigráfico, notas tomadas de un discurso con un procedimiento de escritura abreviada.
 Apunte de clase, notas tomadas de una lección docente, o la síntesis de su contenido reelaborado posteriormente por quien las ha tomado.
 Apunte escondido, hoja o similar con los apuntes de clase, y utilizada de forma fraudulenta en un examen.

Otros usos de "apuntar"
Mirar a través de una mira telescópica.
Prepararse para hacer puntería con un arma de fuego.
Apuntar y clicar
Point-and-click